Сундуково — название нескольких населённых пунктов в России:
 Сундуково — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Сундуково — деревня в Малопургинском районе Удмуртии.